Футбольная лига Англии в сезоне 1953/54 — 56-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии по итогам сезона впервые в своей истории стал «Вулверхэмптон Уондерерс». Второй дивизион выиграл «Лестер Сити», Третий северный дивизион — «Порт Вейл», Третий южный дивизион — «Ипсвич Таун».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий северный дивизион

Результаты матчей

Третий южный дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1953/54 на RSSSF.com 

1953
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1953 году
Спорт в Великобритании в 1954 году